Кубок Ирландии — национальный кубок Северной Ирландии по футболу. Основан в 1881 году и считается одним из старейших кубков в мире. Последний кубок выиграл Гленторан. Спонсором турнира является JJB Sports.

История 
Первый Кубок Ирландии проводился в 1880-1881 годах. Первым победителем стала команда Moyola Park (Castledawson, обыгравшая в финале Клифтонвилл (Белфаст) со счётом 1–0 9 апреля 1881. С 1922 года Кубок Ирландии по футболу проводится отдельно.

Победители

Сайты 

 Irish FA Website
 Irish Premier League Website
 Irish Football Club Project
 Irish League Forums

Северная Ирландия
Футбольные соревнования в Северной Ирландии